603-й ближнебомбардировочный авиационный полк — воинское подразделение вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История полка 
603-й ближнебомбардировочный авиационный полк (603 ббап) сформирован в городе Краснодон в августе-октябре 1941 г. путём выделения части личного состава из 46-го скоростного бомбардировочного полка. Кратковременно в процессе формирования именовался 46-м «Б» бомбардировочным авиаполком.

На вооружении имел самолёты Пе-2. Входил в состав 43-й смешанной авиадивизии.

С 21.10.1941 полк бомбардировал мотомеханизированные колонны и скопления живой силы противника в районах Гжатск, Можайск, Дорохово, Верея, Руза, Волоколамск, Истра, Клин, Наро-Фоминск, Малоярославец, Красная Поляна, Балабаново, Боровск, Венев, Высокиничи, Тула. До конца ноября 1941 г. совершил 310 боевых вылетов.

04.02.1942 43-я смешанная авиадивизия преобразована в Управление ВВС 20-й армии, а 603 ббап передан в распоряжение командующего ВВС Западного фронта. В марте 1942 г. отправлен на комплектование.

20.05.1942 полк расформирован. Часть личного состава передана в состав 1-й разведывательной авиаэскадрильи Западного фронта.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
с 19.10.1941 по 20.05.1942 г.

Командиры полка 
Майор Чувило (Чувилов) Василий Михайлович (10-12.1941)

Подчинение 
Полк входил в состав:

Участие в операциях и битвах 
 Битва за Москву — с 30 сентября 1941 года по 04 февраля 1942 года

Известные люди, служившие в полку 
Буланов Владимир Петрович (р. 19.02.1919), впоследствии генерал-лейтенант, главный штурман ВВС СССР.

Примечания

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны

Бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны